Borek peut désigner :

Toponymie

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Borek est un quartier de Wrocław
 Borek, village du powiat de Głogów
 Borek, village du powiat de Trzebnica

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Borek, village du powiat de Golub-Dobrzyń
 Borek, village du powiat de Radziejów 
 Borek, village du powiat de Toruń 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Borek, village du powiat de Grodzisk Wielkopolski
 Borek, village du powiat de Kępno 
 Borek, village du powiat de Rawicz 
 Borek, village du powiat de Szamotuły 
 Borek, village du powiat de Wolsztyn 
 Borek, village de la gmina de Godziesze Wielkie 
 Borek, village de la gmina de Szczytniki 

dans la voïvodie de Łódź
 Borek, village du powiat de Łęczyca
 Borek, village du powiat de Poddębice 

dans la voïvodie de Lubusz
 Borek, village du powiat de Gorzów
 Borek, village du powiat de Zielona Góra

dans la voïvodie de Mazovie
 Borek, village du powiat de Kozienice
 Borek, village du powiat d'Ostrołęka

dans la voïvodie d'Opole
 Borek, village du powiat de Brzeg
 Borek, village du powiat de Kluczbork 
 Borek, village du powiat de Krapkowice 
 Borek, village du powiat de Namysłów 
 Borek, village du powiat de Nysa 
 Borek, village du powiat d'Olesno 
 Borek, village du powiat d'Opole

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Borek, village

dans la voïvodie de Podlachie
 Borek, village du powiat de Hajnówka
 Borek, village du powiat de Sokółka

dans la voïvodie de Poméranie
 Borek, village 

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Borek, village

dans la voïvodie de Silésie
 Borek, village du powiat de Częstochowa

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Borek, village du powiat de Gołdap
 Borek, village du powiat d'Iława 
 Borek, village du powiat de Pisz

Borek, une commune du district de České Budějovice, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Borek, une commune du district de Havlíčkův Brod, dans la région de Vysočina  ;
 Borek, une commune du district de Jičín, dans la région de Hradec Králové ;
 Borek, une commune du district de Pardubice, dans la région de Pardubice ;
 Borek, une commune du district de Prague-Est, dans la région de Bohême-Centrale.

Prénom
Borek est un prénom tchèque.
 Borek Sedlák est un sauteur à ski tchèque né en 1981.
 Bořek Šípek (1949-2016) architecte et designer tchèque né à Prague en 1949.

Autre
 Börek sont des pâtisseries salées très populaires dans les anciens pays de l'empire ottoman.

Homonymie de localités en  Tchéquie
Homonymie de prénom